Dit is een lijst van restaurants in de provincie Noord-Holland die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

Restaurants met Michelinster staan op aparte lijsten: regio Amsterdam en regio Haarlem.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 Apicius (Castricum)
 De Oude Rosmolen (Hoorn)
 Ron Blaauw (Ouderkerk aan de Amstel/Amsterdam)

1 ster 
 Bij Jef (Den Hoorn, Texel)
 Deyselhof (Landsmeer)
 Glastronome (Heiloo)
 De Hoop Op d’Swarte Walvis [Zaandam]
 Imko's (IJmuiden)
 Klein Paardenburg (Ouderkerk aan de Amstel)
 Lucas Rive (Hoorn)
 Mario (Neck)
 Posthoorn (Monnickendam)
 Auberge la Provence (Laren)
 Merlet (Schoorl)
 Soigné (Bussum)
 Spandershoeve (Hilversum)
 De Vergulde Wagen (Heemskerk)
 De Vrienden van Jacob (Santpoort)

Kaart 

Michelinster